Tău ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Tău (Alba), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Tău (Mureș), Dorf im Kreis Mureș, Rumänien
 Tău Bistra, Dorf im Kreis Alba, Rumänien